Doblete puede referirse a:

 El doblete; en lingüística diacrónica, par de palabras con un mismo origen etimológico, pero con distinta evolución fonética.
 El doblete; en estilística, uso de una pareja de palabras o sintagmas unidos por una conjunción; por ejemplo: «moros y cristianos».
 El doblete; en fútbol, término utilizado para referirse a la consecución, por un equipo o una selección nacional, de dos triunfos consecutivos, y, también, para designar cuando un jugador realiza dos goles en un mismo partido.
 El estado doblete; en física cuántica, estado cuántico de un sistema con un espín de 1/2.
 El doblete, estructura parecida a un tipi indio fabricada con pieles y ramas.